Пётр Арте́мьев:
 Артемьев, Пётр (ум. ок. 1700) — диакон, русский католик.
 Артемьев, Пётр Михайлович — советский генерал-майор
 Артемьев, Пётр Тимофеевич (1901—1983) — советский футболист, нападающий.